L'Emirato Islamico dell'Afghanistan è la designazione ufficiale usata dai Talebani per designare il loro governo dell'Afghanistan in due distinti periodi:
 Emirato Islamico dell'Afghanistan (1996-2001) – Stato proclamato nel 1996 dopo la conquista di Kabul e cessato di esistere nel 2001 con l'intervento occidentale nel paese.
 Emirato Islamico dell'Afghanistan (2021) – Stato proclamato nell'agosto 2021 dopo la seconda conquista di Kabul, che governa de facto sull'Afghanistan, pur non essendo riconosciuto a livello internazionale.